Замок Шеверни () — один из замков Луары в одноимённой коммуне области Солонь во Франции.

Наряду с другими замками Луары Шеверни находится под охраной ЮНЕСКО в рамках проекта «Всемирное наследие».

История 
В XV—XVI вв. селеньем Шеверни владели графы де Шеверни. Король Генрих II Валуа изъял их земли в доход короны, а потом подарил своей фаворитке Диане де Пуатье.

Усадебный дом напоминает своей позднеренессансной архитектурой Люксембургский дворец в Париже. Это связано с тем, что замок проектировал Жак Бужье — ученик Саломона де Бросса, который руководил возведением парижской резиденции. Основные строительные работы велись с 1624 по 1630 гг. Заказчиком выступал королевский канцлер Филипп Юро. Оформление интерьеров было закончено к 1650 году.

Сам архитектор не дожил до конца строительства, которое завершал безымянный мастер, оставивший на цокольном этаже только свои инициалы: FL 1634.

В 1802 году потомки Юро были вынуждены продать усадьбу, но по окончании наполеоновских войн вернули её в свои руки. В 1914 году владельцы шато одними из первых во Франции открыли его для свободного посещения туристами. Семейство продолжает владеть замком и по сей день.

Современность 

Благодаря непрерывному нахождению в руках одного семейства Шеверни лучше других замков Луары сохранил свои первоначальные интерьеры, включая собрание портретов владельцев кисти лучших живописцев Франции.

Шеверни знаменит своей псарней и регулярными псовыми охотами.

Примечательно, что фасад замка ни разу не реставрировался с 1634 года — даты завершения строительства. В качестве материала был избран местный белый песчаник, который не темнеет от времени и с каждым годом становится прочнее.

В массовой культуре 
Замок Муленсар из комиксов «Приключения Тинтина» бельгийского художника Эрже срисован именно с замка Шеверни. В нём нет боковых флигелей, но центральная часть и башни почти идентичны.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт замка

Замки Луары
Замки департамента Луар и Шер
Музеи Франции
Всемирное наследие во Франции
Здания и сооружения, заложенные в 1624 году
Здания и сооружения, построенные в 1634 году